Voici la liste des planètes mineures numérotées de 382001 à 383000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 382001 à 383000

382001-382100

382101-382200

382201-382300

382301-382400

382401-382500

382501-382600

382601-382700

382701-382800

382801-382900

382901-383000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000